Osada Rybacka – osiedle w Gdyni, w dzielnicy Oksywie